Негрешти () — город в составе жудеца Васлуй (Румыния).

Состав 
Городу подчинены следующие населённые деревни (данные о населении за 2002 год)::

 Валя-Маре  (Valea Mare) — 919 жителей 
 Парпаница (Parpanița) — 605 жителей
 Кэзэнешти (Căzănești) — 458  жителей
 Цоателе (Cioatele) — 337 жителей 
 Глодени (Glodeni) — 300 жителей
 Пояна (Poiana) — 276 жителей

Название 
Считается, что название города произошло от имени местного губернатора-феодала по фамилии Негря (рум. Negrea), во времена господаря Александра I Доброго (1400 — 1432 гг.).

География 
Город расположен в 286 км к северу от Бухареста, 30 км северо-западнее Васлуя, 37 км к югу от Ясс.

Население 
По данным переписи населения 2002 года в городе проживали 9854 человек.

Национальный состав

Родной язык

Вероисповедание

Ссылки 

Информация о городе

Примечания 

Города Румынии
Васлуй (жудец)